

Persone
 Amedeo Umberto Rita Sebastiani (in arte Amadeus) – conduttore televisivo italiano
 Antonio Sebastiani Minturno noto come Antonio Minturno (1500-1574) – vescovo cattolico, poeta e umanista italiano
 Daniele Sebastiani (1968) – dirigente sportivo e imprenditore italiano
 Ferdinando Sebastiani (1803-1860) – compositore italiano 
 Franca Sebastiani, nota anche come Franchina (1949-2015) – cantante italiana
 Francesco Sebastiani (1827-1878) – avvocato e politico italiano
 Giuseppe Maria Sebastiani (1620-1689) – vescovo italiano
 Horace Sébastiani (1772-1851) – generale, diplomatico e politico francese
 Johann Sebastiani (1622-1683) –  musicista e compositore tedesco
 Lorenzo Sebastiani (1988-2009) – rugbista a 15 italiano
 Osvaldo Sebastiani (1888-1944) – politico italiano, segretario particolare di Benito Mussolini
 Pablo Eduardo Caballero Sebastiani (1987) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Pietro Sebastiani (1957) – ambasciatore italiano
 Sebastiano Sebastiani (...–1626) – scultore e fonditore italiano
 Sergio Sebastiani (1931) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Sport 
 AMG Sebastiani Basket Rieti – squadra di pallacanestro, operativa dal 1946 al 1997 (undici campionati in serie A, vincitrice di una Coppa Korać)
 Nuova A.M.G. Sebastiani Basket – squadra di pallacanestro, operativa dal 1998 al 2009 (due campionati in serie A)
 Sebastiani Basket Club Rieti – squadra di pallacanestro, operativa dal 2009 al 2012 (un campionato in serie A)

Altro
 Nanuca sebastiani – specie del genere Nanuca, appartenente alla famiglia dei Cratenidae dei molluschi nudibranchia
 Rifugio Angelo Sebastiani – rifugio nell'Appennino centrale, versante meridionale del Monte Terminillo, in provincia di Rieti
 Rifugio Vincenzo Sebastiani – rifugio nell'Appennino centrale, catena del Sirente-Velino, in provincia dell'Aquila

Pagine correlate
 Sebastian